Gatörter (Hebenstretia) är ett släkte av flenörtsväxter. Gatörter ingår i familjen flenörtsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Flenörtsväxter